Tzoumerka () ist der Name

 eines Bergmassivs in Griechenland, siehe Tzoumerka
 einer ehemaligen Gemeinde in Griechenland, heute Gemeindebezirk der Gemeinde Voria Tzoumerka
 einer Gemeinde in Griechenland, siehe Kendrika Tzoumerka